Thierry Boutsen, belgijski dirkač Formule 1, * 13. julij 1957, Bruselj, Belgija. 

Thierry Boutsen je upokojeni belgijski dirkač Formule 1. Debitiral je v sezoni 1983 na domači Velika nagrada Belgije z Arrowsom. V prvi sezoni mu ni uspelo priti do točk, zato pa jih je prvič osvojil že na prvi dirki v sezoni 1984 za Veliko nagrado Brazilije s šestim mestom. V sezoni je osvojil še dve peti mesti, prvi večji uspeh pa je prišel v naslednji sezoni 1984, ko se je prvič uvrstil na stopničke z drugim mestom na Veliki nagradi San Marina. Po slabi sezoni 1986 brez točk se je preselil v boljše moštvo Benetton in po treh petih in dveh šestih mestih je na zadnji dirki sezone 1987 za Veliko nagrado Avstralije dosegel tretje mesto, kar mu je uspelo ponoviti v sezoni 1988 še petkrat. V sezoni 1989 je sledil prestop v Williams in prva zmaga na Veliki nagradi Kanade, kar je ponovil še na zadnji dirki sezone za Veliki nagradi Avstralije in v naslednji sezoni 1990 na Veliki nagradi Madžarske. Sezoni  in  pri Ligieru je končal le z eno uvrstitvijo v točke za peto mesto, v sezoni 1993 z Jordanom pa se po slabih rezultatih na domači dirki za Veliko nagrado Belgije upokojil.

Popolni rezultati Formule 1 
(legenda) (odebeljene dirke pomenijo najboljši štartni položaj)

Glej tudi 
 seznam belgijskih dirkačev

Rojeni leta 1957
Živeči ljudje
Belgijski dirkači
Belgijski vozniki Formule 1
Arrowsovi dirkači Formule 1
Benettonovi dirkači Formule 1
Williamsovi dirkači Formule 1
Ligierovi dirkači Formule 1
Jordanovi dirkači Formule 1